Lilla Bocken kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Bocken, Åbo, Egentliga Finland, 
 Lilla Bocken, Nagu, Egentliga Finland,

Se även
Stora Bocken
Norra Bocken

Robotskapade Finlandförgreningar